Le Sonnet 91 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SOme glory in their birth,ſome in their skill ,
Some in their wealth,ſome in their bodies force,
Some in their garments though new-fangled ill:
Some in their Hawkes and Hounds,ſome in their Horſe.
And euery humor hath his adiunct pleaſure,
Wherein it findes a ioy aboue the reſt,
But theſe perticulers are not my meaſure,
All theſe I better in one generall beſt.
Thy loue is bitter then high birth to me,
Richer then wealth,prouder then garments coſt,
Of more delight then Hawkes or Horſes bee:
And hauing thee,of all mens pride I boaſt.
   Wretched in this alone,that thou maiſt take,
   All this away,and me moſt wretched make.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

091